Mount Fox (englisch für „Fuchs-Berg“) heißen folgende Berge:
 Mount Fox (Anare-Nunatakker) im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Fox (Königin-Alexandra-Kette) in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Fox (British Columbia), British Columbia, Kanada
 Mount Fox (Kanada), an der Grenze von Alberta/British Columbia, Kanada
 Mount Fox (Montana), Montana, USA
 Mount Fox (Neuseeland), auf South Island, Neuseeland
 Mount Fox (Queensland), Schlackenkegel bei Inham in Queensland, Australien

Siehe auch:
 Fox (Begriffsklärung)